

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Małszyce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin 
 Małszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Łowicz